Список населённых пунктов Бутурлинского района Нижегородской области:

Примечания 

 
Бутурлинский район